Секейруш (Агиар-да-Бейра) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Секейруш (Амареш) — район в Португалии, входит в округ Брага.